Красная Орловка — название населённых пунктов в России:

 Красная Орловка — село в Михайловском районе Амурской области.
 Красная Орловка — село в Новокузнецком районе Кемеровской области.

См. также 

 Орловка